MAN Lion's Chassis — разнообразие туристических автобусов, выпускаемых компанией MAN с 2008 года. Первый автобус данной модели был представлен на выставке IAA Commercial Vehicles 2008 в Ганновере. MAN исследовал как двух -, так и трёхосные версии. Первая версия intercity появилась в 2008 году, двухосная версия low-entry — в 2009 году, а обе версии coach — в 2010 году. Модели, которые должны были заменить шасси Lion, были сняты с производства только в конце 2013 года. Все версии шасси могут поставляться с укороченной колёсной базой для транспортировки или как-либо ещё.

MAN CO 19.xxx 
MAN CO 19.xxx — двухосная версия туристического автобуса полной массой 19,7 тонны, заменяющая MAN 18.xxx HOCL (R33). Внутренние обозначения — RR2 для обычной версии и RR3 для версии CIB.

MAN CO 26.xxx 
MAN CO 26.xxx — трёхосная версия туристического автобуса полной массой 27 тонн, заменяющая MAN 24.xxx HOCLN (R37). Внутренние коды — RR4 для обычной версии и RR5 для версии CIB.

MAN IC 19.xxx 
MAN LE 19.xxx — двухосная версия междугороднего автобуса полной массой 19,5 тонны, заменяющая как MAN SL 18.xxx HOC (A89), так и MAN SÜ xx3 F (A91). Внутренние коды — RR8 для обычной версии и RR9 для версии CIB.

MAN LE 19.xxx 
MAN LE 19.xxx — двухосная 19,5-тонная версия GVW low-entry, заменяющая MAN 18.xxx HOCL-NL (A69). Внутренние коды — RC2 для нормальной версии и RC3 для версии CIB.

Примечания

Ссылки 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:MAN_Lion%27s_Chassis

Lion’s Chassis